У овом чланку су дати састави националних тимова који су учествовали на Европском првенству у фудбалу 2020. које се одржавало од 11. јуна до 11. јула 2021. Број утакмица и датих голова односе се на утакмице одигране пре почетка првенства.

Група А

Италија 
Селектор: Роберто Манчини

Фудбалски савез Италије саопштио је коначан састав 2. јуна 2021. Стефано Сенси се повукао због повреде и заменио га је Матео Песина 7. јуна. Лоренцо Пелегрини се такође повукао због повреде и њега је заменио Гаетано Кастровили 10. јуна.

Швајцарска 
Селектор: Владимир Петковић

Фудбалски савез Швајцарске саопштио је почетни састав од 29 играча 19. маја 2021. Коначни састав је објављен 31. маја.

Турска 
Селектор: Шенол Гунеш

Фудбалски савез Турске саопштио је почетни састав од 30 играча 14. маја 2021. Коначни састав је саопштен 1. јуна.

Велс 
Селектор: Роб Пејџ

Фудбалски савез Велса саопштио је 23. априла 2021. да ће Роб Пејџ водити репрезентацију на првенству, пошто је дотадашњи селектор Рајан Гигс оптужен за насиље над двема женама. Савез је саопштио почетни састав од 28 играча 24. маја. Коначни састав је саопштен 30. маја. Повређеног Џејмса Лоренса заменио је Том Локјер 31. маја.

Група Б

Белгија 
Селектор: Роберто Мартинез

Фудбалски савез Белгије саопштио је коначни састав 17. маја 2021.

Данска 
Селектор: Каспер Јулманд

Фудбалски савез Данске саопштио је коначни састав 25. маја 2021.

Финска 
Селектор: Марку Канерва

Фудбалски савез Финске саопштио је почетни састав од 26 играча 19. маја 2021. Коначни састав је саопштен 1. јуна.

Русија 
Селектор: Станислав Черчесов

Фудбалски савез Русије саопштио је почетни састав од 30 играча 11. маја 2021. Коначни састав је саопштен 2. јуна.

Група Ц

Аустрија 
Селектор: Франко Фода

Фудбалски савез Аустрије саопштио је почетни састав од 30 играча 19. маја 2021. Коначни састав је саопштен 24. маја.

Холандија 
Селектор: Франк де Бур

Фудбалски савез Холандије саопштио је почетни састав од 34 играча 14. маја 2021. Коначни састав саопштен је 26. маја.

Северна Македонија 
Селектор: Игор Ангеловски

Фудбалски савез Северне Македоније саопштио је коначни састав 20. маја 2021.

Украјина 
Селектор: Андриј Шевченко

Фудбалски савез Украјине саопштио је почетни списак од 35 играча 30. априла 2021. Састав је проширен за једног играча 1. маја, а онда смањен на 34 играча 15. маја пошто су се Олександр Андријевскиј и Владимир Шепелев повукли с такмичења због повреда. Састав је касније, 20. маја, смањен на 33 играча пошто се такође Виталиј Бујаљскиј повукао с турнира због повреде, а касније је поновно проширен и то на 34 играча 26. маја. Затим је састав смањен на 32 играча 28. маја пошто су се повукли с првенства повређени Јевген Конопљанка и Виктор Коваленко. Коначни састав је најзад саопштен 1. јуна.

Група Д

Хрватска 
Селектор: Златко Далић

Фудбалски савез Хрватске саопштио је коначни састав 17. маја 2021.

Чешка Република 
Селектор: Јарослав Шиљхави

Фудбалски савез Чешке Републике саопштио је 25. маја имена 25 играча који ће чинити коначни састав. Двадесет и седмог маја саопштено је да ће Михал Садилек бити последњи играч који ће чинити састав након што је потврђена забрана играња Ондреју Кудели на десет утакмица.

Енглеска 
Селектор: Гарет Саутгејт

Фудбалски савез Енглеске саопштио је почетни састав од 33 играча 25. маја. Мејсон Гринвуд се повукао због повреде 1. јуна, а касније тог дана је објављен и коначни списак. Трент Александар-Арнолд се повукао због повреде 3. јуна, а заменио га је Бен Вајт 7. јуна.

Шкотска 
Селектор: Стив Кларк

Фудбалски савез Шкотске саопштио је коначни састав 19. маја.

Група Е

Пољска 
Селектор: Пауло Соуса

Фудбалски савез Пољске саопштио је коначни састав 17. маја 2021. Аркадјуш Милик се повукао због повреде 7. јуна и није био замењен тако да је Пољска отишла на првенство са 25 играча.

Словачка 
Селектор: Штефан Таркович

Фудбалски савез Словачке саопштио је почетни састав од 24 играча 18. маја 2021. Коначни састав је саопштен 2. јуна.

Шпанија 
Селектор: Луис Енрике

Фудбалски савез Шпаније саопштио је коначни састав 24. маја. Шестог јуна је потврђено да је Серхио Бускетс позитиван на SARS-CoV-2, али је одлучено да остане с тимом при чему је стављен у изолацију.

Шведска 
Селектор: Јане Андерсон

Фудбалски савез Шведске саопштио је коначни састав 18. маја 2021.

Група Ф

Француска 
Селектор: Дидје Дешан

Фудбалски савез Француске саопштио је коначни састав 18. маја 2021.

Немачка 
Селектор: Јоахим Лев

Фудбалски савез Немачке саопштио је коначни састав 19. маја.

Мађарска 
Селектор: Марко Роси

Фудбалски савез Мађарске саопштио је почетни састав од 30 играча 6. маја 2021. Доминик Собослаи се због повреде повукао 1. јуна 2021. а касније тог дана је коначни састав саопштен. Данијел Газдаг је напустио екипу 16. јуна због повреде.

Португалија 
Селектор: Фернандо Сантос

Фудбалски савез Португалије саопштио је коначни састав 20. маја 2021. Жоао Кансело повукао се због ковида и заменио га је Диого Далот 13. јуна.

Референце

Спољашње везе 

 

Састави
2029